

Persone 
 Günther Nenning (1921-2006) – giornalista austriaco
 Gerhard Nenning (1940-1995) – sciatore austriaco
 Hans Georg Nenning (1946) – attore, regista e sceneggiatore austriaco

Altro 
 Nenning – fiume del Beleriand nel mondo immaginario di Arda ideato da J. R. R. Tolkien